Thiou – fiume della Francia emissario del Lago di Annecy
Thiou – dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Yatenga
Thyou – dipartimento del Burkina Faso nella provincia di Boulkiemdé